Das Herrendoppel der Australian Open 1973 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Owen Davidson und Ken Rosewall.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1973